Владислав Рубин:
 Рубин, Владислав (1917—1990) — польский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Рубин, Владислав Витальевич (род. 1999) — белорусский футболист. Примечания